Petite Rivière steht für

 Petite Rivière (Nova Scotia), Fluss in der kanadischen Provinz Nova Scotia
 La Petite Rivière (Rivière Saint-Maurice), Fluss in der kanadischen Provinz Québec 
 Petite rivière Cascapédia, Fluss in der kanadischen Provinz Québec
 Petite rivière de la Baleine, Fluss in der kanadischen Provinz Québec
 Petite rivière Péribonka, Fluss in der kanadischen Provinz Québec
 Petite Rivière de l’Anse La Raye, Fluss in St. Lucia

Weiteres:
 Piton de la Petite Rivière Noire, Berg in Mauritius